Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Chile

England

Neuseeland

Nigeria

Gruppe B

Argentinien

China

Frankreich

USA

Gruppe C

Deutschland

DR Kongo

Kanada

Japan

Gruppe D

Brasilien

Mexiko

Nordkorea

Norwegen

Weblinks 
 Kaderübersicht der Teilnehmenden Mannschaften

Kader
Kaderliste